La Piedra puede referirse a:

 La Piedra, localidad de la provincia de Burgos, España;
 La Piedra, localidad del municipio Peña del estado Yaracuy, Venezuela.
 Lapiedra, género de plantas herbáceas perennes.